Бубны, мн. ч. — многозначное слово: название музыкального инструмента бубен и производные от него.

Бубны 
 Бубны — одна из мастей (♦) в игральных картах

Топоним

Белоруссия 
 Бубны — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Бубны — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Бубны — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Бубны — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Бубны — исчезнувшее село в Славгородском районе Алтайского края.
 Бубны — хутор в Ракитянском районе Белгородской области.
 Бубны — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Бубны — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.

Украина 
 Бубны — село в Романовском районе Житомирской области.
 Бубны — село в Чернухинском районе Полтавской области.

Чехия 
 Бубны — район в Праге

См. также 
 Великие Бубны — село в Роменском районе Сумской области.
 Малые Бубны — село в Роменском районе Сумской области.
 Бубна
 Бубен — ударный музыкальный инструмент.
 Бубенец